Hill megye (Montana)
Hill megye (Texas)